Stanisław Vogel, hotelarz
 Stanisław Vogel (1954-2011), hokeista